

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Jedle – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Jedle – część wsi Rajbrot w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Jedle – część wsi Libusza w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Jedle – część wsi Kobylanka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Jedle – część wsi Kryg w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Jedle – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno